Boxmeer (gemeente), een voormalige gemeente in het oosten van Noord-Brabant
Boxmeer (plaats), een plaats in de gemeente Land van Cuijk
Heerlijkheid Boxmeer, een voormalige heerlijkheid
Ronde van Boxmeer, een Nederlands wielerevenement
Station Boxmeer, het treinstation van de gelijknamige plaats